Zeynek ist der Nachname folgender Personen:

 Olga Rudel-Zeynek (gebürtig: Olga Zeynek; 1871–1948), österreichische Politikerin
 Richard von Zeynek (1869–1945), österreichischer Hochschullehrer, Pionier der Diathermie
 Theodor von Zeynek (1873–1948), österreichischer Oberst, Chef der Quartiermeisterabteilung des Armeeoberkommandos und Übersetzer
 Wolfgang von Zeynek (1908–1995), deutscher Jurist im Dienste des Nationalsozialismus